Bruijn ist der Familienname folgender Personen:

 Adrianus Cornelis de Bruijn (1887–1968), niederländischer Gewerkschaftsführer
 Anton August Bruijn (1842–1890), niederländischer Plumassier
 Caroline De Bruijn (* 1962), niederländische Schauspielerin
 Chantal de Bruijn (* 1976), niederländische Hockeyspielerin
 Cornelis de Bruijn (1652–1727), niederländischer Künstler und Reisendersiehe Cornelis de Bruyn
 Daniëlle de Bruijn (* 1978), niederländische Wasserballspielerin
 Inge de Bruijn (* 1973), niederländische Schwimmerin
 Jean Paul de Bruijn (* 1965), niederländischer Billardspieler
 Jordy Bruijn (* 1996), niederländischer Fußballspieler
 Nicolaas Govert de Bruijn (1918–2012), niederländischer Mathematiker
 Sophia Adriana de Bruijn (1816–1890), niederländische Kunstsammlerin und Museumsgründerin
 Yorick de Bruijn (* 1986), niederländischer Wasserspringer

Siehe auch:
 Bruyn
 Bruin